Верхнечирское сельское поселение — муниципальное образование в Боковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Верхнечирский.

Административное устройство 
В состав Верхнечирского сельского поселения входят:
 хутор Верхнечирский,
 хутор Большенаполовский,
 хутор Ейский,
 хутор Ильичевка,
 посёлок Красный Октябрь.

Население

Известные уроженцы 
 Чепуркин, Николай Степанович (1902—1989) — советский военачальник, генерал-майор. Родился на хуторе Верхнечирский.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Административное деление Боковского района

Муниципальные образования Боковского района
Сельские поселения Ростовской области